Красногорская — топоним и фамилия:

Россия 
 Красногорская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Красногорская — станица в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии.
 Красногорская — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Красногорская — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Красногорская — железнодорожная платформа в городе Красногорске Московской области.

Фамилия 
 Красногорская, Элишка — чешская писательница.